Martin Haspelmath ist der Name folgender Personen:

* Martin Haspelmath (Orgelbauer) (1935–1996), deutscher Orgelbauer
 Martin Haspelmath (Linguist) (* 1963), deutscher Sprachwissenschaftler